Kolyer peut désigner :
 Debbie Kolyer, astronome travaillant à SETI,
 (8803) Kolyer, astéroïde nommé en l'honneur de Debbie Kolyer.